

Musica 
 Pieces – album dei Juicy Lucy del 1972
 Pieces – album dei Manassas del 1974
 Pieces – EP dei Dismember del 1992
 Pieces – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 1999
 Pieces – singolo dei Sum 41 del 2005
 Pieces – singolo di Chase & Status del 2008
 Pieces – album dei Manassas del 2009
 Pieces – album di Erik Hassle del 2010
 Pieces – album di Matt Simons del 2012
 Pieces – singolo di Gary Allan del 2013
 Pieces – EP di IU del 2021

Cinema 
 Pieces – film di Anthony e Joe Russo  del 1997

Pagine correlate 
 Piece